Сычево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области на реке Кохтыш.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40,5 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Ведерково, Низовка, Обериха, Дикарево.

По переписи 2002 года население — 11 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сычево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района